Voronina (Rusland), eiland in Rusland
 Voronina (geslacht), geslacht van kreeftachtigen

Russische achternaam voor vrouwen:
 Galina Voronina, Russische basketbalster
 Irina Voronina, Russische actrice en model
 Natalja Voronina, Russische schaatsster
 Zinaida Voronina, Russische turnster